До́гма может означать:
 Догма, или догмат — основное положение какого-либо учения, принимаемое в рамках данного учения истинным, без требования доказательства.
 «Догма» — фильм Кевина Смита.
 Dogma — армянская метал-группа.
 «Догма 95» — манифест о правилах производства фильмов, представленный в 1995 датскими режиссёрами Ларсом фон Триером и Томасом Винтербергом.

См. также 
 Догматизм — способ мышления, оперирующий догмами (считающимися неизменными положениями, не подвергаемыми критике).
 Догматика — раздел богословия.
 Догма права — область деятельности юридической науки.
 Центральная догма молекулярной биологии — правило в молекулярной биологии.
 Аксиома — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства.